Lappach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 in Deutschland:
 Lappach (Balderschwang), Ortsteil der Gemeinde Balderschwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Lappach bei Dorfen, Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Lappach (Enzklösterle), Weiler der Gemeinde Enzklösterle, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Lappach (Höchstadt an der Aisch), Ortsteil der Stadt Höchstadt an der Aisch, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Lappach (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern

 in Österreich:
 Lappach (Gemeinde Sankt Georgen an der Stiefing), Katastralgemeinde von Sankt Georgen an der Stiefing, Steiermark

 in Italien:
 Lappach (Mühlwald), Lappago, Ortsteil der Gemeinde Mühlwald, Südtirol

Fließgewässer:
 Lappach (Bolgenach), auch Lappenbach, linker Zufluss der Bolgenach bei der Alm Lappach, Gemeinde Balderschwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern; Grenzbach zur Gemeinde Hittisau, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Lappach (Enz), rechter Zufluss des linken Oberlaufs Große Enz der Enz in Enzklösterle, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Lappach (Isen), rechter Zufluss der Isen bei Breitwieser, Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Lappach (Weiherbach), rechter Zufluss des Weiherbachs (zum Aspengraben, zur Maisach, zur Amper) vor Überacker, Gemeinde Maisach, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern

Siehe auch:
 Lappachbach, rechter Zufluss des Labillbachs (zum Schwarzaubach, zur Mur) in Seibuttendorf, Gemeinde Schwarzautal, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Lappachtal